Семёновская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Семёновская улица — улица во Владивостоке.
 Семёновская улица — старое название Охотской улицы в посёлке Калуга Вахитовского района Казани.
 Семёновская улица — улица в Курске.
 В Москве:
 Большая Семёновская улица.
 Малая Семёновская улица.
 В Санкт-Петербурге:
 Семёновская улица — улица в Выборгском районе.
 2-я Семёновская улица — улица в Приморском районе.
 Семёновская улица — улица в Красносельском районе.

Украина 
 Семёновская улица — улица в Киеве.

См. также 
 Семёновская набережная
 Семёновская площадь
 Семёновский мост
 Семёновский переулок
 Семёновский проезд
 Симеоновская улица